Никола́й Михайлович Никола́ев:
 Николаев, Николай Михайлович (1897—1958) — капитан дальнего плавания, кавалер орден Ленина (1934).
 Николаев, Николай Михайлович (1918—1989) — Герой Советского Союза (1944).